Westmorland — Inglaterra

 Westmorland (Califórnia)

Desambiguações de topônimos